Az 1947-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságra Csehszlovákiában, Prágában került sor 1947. április 27. és május 3. között. A tornán 14 válogatott vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte, története során először. A magyar válogatott a hetedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 14 csapat két négyes és két hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. Az első két helyezett jutott a középdöntőbe, a harmadik és negyedikek a 9–14. helyért játszhattak.

A középdöntőben és a 9–14. helyekért zajló küzdelmekben a csapatok két-két csoportot alkottak. Újabb körmérkőzésekre került sor, a csoportok azonos helyein végző csapatok játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

A 9–14. helyért

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1947
Kosarlabda